Il doppio femminile  del Japan Open Tennis Championships 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Tiantian Sun e Zi Yan erano le detentrici del titolo, ma la Yan quest'anno non ha partecipato.
Solo la Sun ha partecipato facendo coppia con Vania King, ma ha perso in semifinale contro Aiko Nakamura e Ayumi Morita.

Jill Craybas e Marina Eraković hanno battuto in finale 4–6, 7–5, 10–6, Aiko Nakamura e Ayumi Morita.

Teste di serie

  Iveta Benešová  /  Shahar Peer (primo turno)
  Vania King /  Tiantian Sun (semifinali)

  Chia-jung Chuang /  Su-wei Hsieh (primo turno)  
  Gisela Dulko /  Marija Kirilenko (primo turno,ritiro per infortunio alla Kirilenko)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

Japan Open Tennis Championships 2008